Order Niepodległości (Iran)
 Order Niepodległości (Rodezja)
 Order Niepodległości (Wietnam)

Zobacz też 
 Medal Niepodległości (ujednoznacznienie)
 Order Krzyża Niepodległości (Polska)
 Krzyż i Medal Niepodległości (Polska)
 Order Wolności i Niepodległości (Korea Pn.)